Artemio puede hacer referencia a:
 San Artemio de Roma (f. 302), mártir.
 San Artemio de Antioquía (f. 362), mártir.
 Artemio de Tarragona (f. 599), obispo.
 Artemio de Sens (f. 609), obispo.
 Artemio de Alejandría (f. 1859), papa y patriarca.